Huidong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kreis Huidong (会东县) im Autonomen Bezirk Liangshan der Yi im Südwesten der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Huidong (Liangshan)
den Kreis Huidong (惠东县) der bezirksfreien Stadt Huizhou in der südchinesischen Provinz Guangdong, siehe Huidong (Huizhou)
die Großgemeinde Huidong (会东镇) des gleichnamigen Kreises in Sichuan, siehe Huidong (Großgemeinde)